— глава правительства префектуры Хоккайдо, крупнейшей префектуры Японии.

Резиденция губернатора расположена в столице префектуры — Саппоро. Нынешним губернатором является Наомити Судзуки, занимающий этот пост с 23 апреля 2019 года.

Список губернаторов 

 
Персоналии:Префектура Хоккайдо